Измена — нарушение верности в любви или в супружестве.

В искусстве
 Неверность () — датская драма 1966 года, режиссёр Астрид Хеннинг-Енсен
 Неверность () — индийская мелодрама 1973 года, режиссёр Шьям Ралхан
 Неверность () — американская драма 2004 года, режиссёр Гарри Уайнер

Примечания